Orsans (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Orsans (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon